Leon Winiarski (1865-1915) – polski socjolog i filozof, ekonomista społeczny, pionier stosowania metod matematycznych w socjologii
 Leon Winiarski (1888-1927) – polski inżynier, wojskowy, podpułkownik geograf, kartograf